|-
| 93201 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93202 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93203 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93204 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93205 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93206 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93207 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93208 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93209 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93210 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93211 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93212 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93213 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93214 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93215 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93216 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93217 - || || 22 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93218 - || || 22 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93219 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93220 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93221 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93222 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93223 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93224 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93225 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93226 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93227 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93228 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93229 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93230 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93231 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93232 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93233 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93234 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93235 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93236 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93237 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93238 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93239 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93240 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93241 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93242 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93243 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93244 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93245 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93246 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93247 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93248 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93249 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93250 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93251 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93252 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93253 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93254 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93255 - || || 29 de setembre, 2000 || Ondřejov || P. Kušnirák, P. Pravec
|-
| 93256 - || || 29 de setembre, 2000 || Ondřejov || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| 93257 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93258 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93259 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93260 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93261 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93262 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93263 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93264 - || || 25 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93265 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93266 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93267 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93268 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93269 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93270 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93271 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93272 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93273 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93274 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93275 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93276 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93277 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93278 - || || 19 de setembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 93279 - || || 19 de setembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 93280 - || || 21 de setembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 93281 - || || 21 de setembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 93282 - || || 21 de setembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 93283 - || || 21 de setembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 93284 - || || 22 de setembre, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 93285 - || || 22 de setembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 93286 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93287 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93288 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93289 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93290 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93291 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93292 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93293 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93294 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93295 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93296 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93297 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93298 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93299 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93300 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
3